Под Битвами за Иерусалим обычно понимают:
 Наступление на Иерусалим (1192) в ходе Третьего крестового похода.
 Битва за Иерусалим (1917) в ходе Первой мировой войны.
 Битва за Иерусалим (1967) в ходе Шестидневной войны.

Искусство 

 «Битва за Иерусалим» — другое название итальянского фильма 1958 года «Освобождённый Иерусалим», снятого по поэме Торквато Тассо.

См. также 
 Осада Иерусалима